Betancuria (gemeente), gemeente op Fuerteventura.
 Betancuria (plaats), plaats in deze gemeente.